Roberto Pucci – włoski kardynał.
 Roberto Pucci – włoski żołnierz i senator.